Ez a lap a német ICE vonatok állomásainak listáját tartalmazza.

Németország 
A nagysebességű járatokat a Deutschen Bahn AG, a Nederlandse Spoorwegen N.V. és az Société nationale des chemins de fer français üzemelteti Németországban.

ICE vagy hasonló vonatok állomásai a külföldi országokban 

* There are some ICE connections inside of Switzerland which are operated between Basel and Bern(–Interlaken) or Zurich.

Kapcsolódó szócikkek 
ICE
 TGV-állomások listája

További információk 
 Travel information of Deutschen Bahn AG 

ICE